Тамара Деканосидзе:
 Деканосидзе, Тамара Еремеевна — депутат Верховного Совета СССР 7 созыва.
 Деканосидзе, Тамара Ивановна (1922—2008) — врач-патологанатом, член-корреспондент АН Грузии., почётный гражданин Тбилиси (2002).

Примечания